Reik steht für:
 Reik (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Reik (Fürst), Kriegsherr der Prußen im Frühmittelalter
 Reik (Band), mexikanische Latin-Pop-Band

Siehe auch:
 Raik
 Reig
 Reich